День серебра () — п'ятий «природний» альбом радянського рок-гурту «Акваріум», записаний на студії Андрія Тропілло в Ленінграді у 1984 році.

Композиції

Персоналії

Акваріум 
 БГ — голос, гітари
 Всеволод Гаккель — віолончель, голос
 Олександр Куссуль — скрипка
 Петро Трощенков — ударні
 Олександр Тітов — бас
 Андрій Романов — флейти
 Олександр Ляпін — гітара
 Михайло Васильєв — перкусія
 Олександр Беренсон — труба (2, 9)
 Ігор Бутман — саксофон (10)
Акваріум (гурт)